Terreiro (religião) local onde se realizam as festas no candomblé e de outras Religiões afro-brasileiras ou com elementos desta como a Umbanda

Localidades 
Angola
 Terreiro (Cuanza Norte)

Portugal
 Terreiros (Manadas) - sítio da freguesia de Manadas, Ilha de São Jorge
 Terreiros - sítio da freguesia do Campanário (Ribeira Brava), Ilha da Madeira
 Terreiros - sítio da freguesia de São Roque do Faial, Ilha da Madeira
 Terreiro, lugar da freguesia da Calheta de Nesquim, ilha do Pico, Açores, Portugal.
 Terreiro do Paço, o centro da cidade de Lisboa, cujos edifícios constituiram outrora o Paço Real.

Desambiguação